Татья́на Матве́ева:
 Матвеева, Татьяна Викторовна (род. 1985) — российская тяжелоатлетка.
 Матвеева, Татьяна Дмитриевна (род. 1940) — советский и российский учёный-юрист.